Международное исследование компьютерной и информационной грамотности ICILS () — исследование, организованное Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Данное исследование позволяет сравнить уровень компьютерной и информационной грамотности учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования.
Исследование предполагается проводить периодически. К настоящему времени проведено один раз — в 2013 году.

Результаты исследования ICILS-2013 

Исследование ICILS-2013 проводилось в 21 стране.
Три первых места заняли Чехия (553 балла), Канада, провинция Онтарио (547 балла) и Австралия (542 балла).

Представительная выборка России включала учащихся из 206 школ 43 регионов страны.

См. также 
 PIAAC — Программа международной оценки компетенции взрослых
 PISA — Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
 PIRLS — Международное исследование качества чтения и понимания текста
 TIMSS — Международное исследование качества математического и естественнонаучного образования
 ICCS — Международное исследование качества граждановедческого образования
 TALIS — Международное сравнительное исследование учительского корпуса

Ссылки 
 Официальный сайт международного исследования ICILS

Примечания 

Педагогическая психология
Школьное образование
Среднее образование
Навыки